Manski ist der Familienname folgender Personen:

 Charles F. Manski (* 1948), US-amerikanischer Ökonom
 Ernst-Eberhard Manski (* 1954), deutscher Schriftsteller, Übersetzer, Skandinavist und Historiker
 Natascha Manski (* 1973), deutsche Autorin
 Witali Wsewolodowitsch Manski (* 1963), russischer Filmregisseur